USA
Odessa, település Missouri államban
Odessa, település Texas államban
Odessa, település Washington államban

Egyéb
Odessa, a Bee Gees együttes tizedik nagylemeze

Lásd még
Odessza (egyértelműsítő lap)